Saavedra má více významů:

 Saavedra (příjmení)
 Cornelio Saavedra – argentinský voják a politik
 Cornelio Saavedra Rodríguez – jeho vnuk, chilský voják 
 José Daniel Ortega Saavedra – nikaragujský politik, od roku 2007 prezident země
 Fernando Saavedra – španělský kněz, po němž je pojmenována šachová Saavedrova pozice
 Guillermo Saavedra – současný argentinský básník
 Miguel de Cervantes y Saavedra – španělský spisovatel
 Saavedra (Buenos Aires)
 Saavedra (Chile)